Konsulat (łac. consulatus)
 konsulat – placówka konsularna kierowana przez konsula,
 Konsulat – nazwa 3-osobowego rządu w okresie rewolucji francuskiej, po obaleniu dyrektoriatu przez Napoleona Bonaparte w wyniku zamachu 9 XI 1799,
 urząd i godność konsula w starożytnym  Rzymie.